Raymondville, un village du comté de Texas, dans le Missouri.
 Raymondville, une ville du comté de Willacy au Texas.